Big in Japan () может означать:

В музыке 
 Big in Japan (феномен) — выражение, которым принято называть западные музыкальные коллективы, добившиеся большого успеха в Японии, но почти незамеченные в США и Великобритании. 
 Big in Japan (группа) — английская панк-группа 1970-х.
 Big in Japan: Live in Tokyo 2010 — альбом Клауса Шульце.

Песни 
 «Big in Japan» — песня 1984 года немецкой группы Alphaville.
 «Big in Japan» — песня 2011 года Мартина Сольвейга.
 «Big in Japan» — песня Тома Уэйтса с альбома Mule Variations.
 «Big in Japan» — песня одноимённой группы.